Sierra Madre puede estar referido a uno o varios de los elementos naturales que se indican:

Lugares donde se encuentra Sierra Madre

En México
 Sierra Madre Oriental.
 Sierra Madre Occidental.
 Sierra Madre del Sur.
 Sierra Madre de Chiapas.
 Sierra Madre de Oaxaca.

En Guatemala
 Sierra Madre.

En Filipinas
 Sierra Madre (Filipinas).

En Estados Unidos
 Montañas de Sierra Madre (California).
 Sierra Madre (California).
 Cordillera de Sierra Madre (Wyoming).